Les Noces de Cana est un récit tiré du Nouveau Testament.
 Les Noces de Cana (années 1500), tableau de Gérard David.
 Les Noces de Cana (1531), tableau du Garofalo
 Les Noces de Cana (après 1550), tableau de Jérôme Bosch
 Les Noces de Cana (1562-1563), l'un des tableaux les plus célèbres de Véronèse
 Les Noces de Cana, copie du tableau précédent réalisée en 1702 par Claude Charles, premier peintre du duc Léopold de Lorraine, visible au Musée des beaux-arts de Nancy.
 Les Noces de Cana (1676-1700), tableau de Jean Michel